Purpus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Albert Purpus
 Joseph Anton Purpus